Высокое — село в Сараевском районе Рязанской области России, административный центр Высоковского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено на берегу реки Пара в 18 км на восток от райцентра посёлка Сараи.

История 
Высокое в качестве деревни Высокой Поляны упоминается в Козловских писцовых книгах 1638-39 годов. В качестве села оно упоминается в окладных книгах 1676 года, где находившаяся в том селе церковь наименована Никольской. В 1793 году дочерьми Комынина была построена деревянная Вознесенская церковь с Никольским приделом. В 1856 году церковь была заново перестроена. В 1881 году местным священником была открыта школа.

В XIX — начале XX века село являлось центром Высоковской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 255 дворов.

С 1929 года село являлось центром Высоковского сельсовета Сараевского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — центр Высоковского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются Высоковская средняя общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение.

Примечания 

Населённые пункты Сараевского района